

Organizzazioni 
 Secret Service, agenzia federale degli Stati Uniti d'America.

Cinema 
 Secret Service – cortometraggio muto francese del 1911.
 Secret Service – cortometraggio muto britannico del 1913 diretto da Charles Calvert.
 La spia (Secret Service) – film statunitense del 1919 diretto da Hugh Ford.
 Eroi senza gloria (Secret Service) – film statunitense del 1931 diretto da J. Walter Ruben.
 Secret Service – film britannico del 1965 diretto da Lindsay Shonteff.

Musica 
 Secret Service, un gruppo musicale svedese fondato nel 1979.

Televisione 
 Secret Service, serie televisiva statunitense in 21 episodi trasmessi dal 1992 al 1993.
 Secret Service, serie televisiva canadese del 2002.
 Secret Service, film per la televisione statunitense del 1977 diretto da Peter Levin.

Videogiochi 
 Secret Service, videogioco per PC del 2001.
 Secret Service, videogioco per PC, PlayStation 2 and Xbox 360 del 2008.

Pagine correlate 
 Servizio segreto